Jabal Jiddat al ‘Ulā är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Jiddat al ‘Ulā är  meter över havet.

Terrängen runt Jabal Jiddat al ‘Ulā är bergig österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Jabal al Khalā,  meter över havet,  km öster om Jabal Jiddat al ‘Ulā.  Trakten runt Jabal Jiddat al ‘Ulā är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Saint Catherine,  km nordost om Jabal Jiddat al ‘Ulā. Trakten runt Jabal Jiddat al ‘Ulā är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 1000 meter över havet eller högre